Allifae fou una ciutat del Samni a la vall del Vulturnus, prop de Campània.

Fou ocupada per Roma el 326 aC a la segona guerra Samnita però després fou perduda i reconquerida per Marcius Rutilus el 310 aC. El 307 aC el procònsul romà Fabi van aconseguir una gran victòria a Allifai 

Els triumvirat va establir una colònia a la ciutat.

Avui es diu Alife.

Ciutats del Samni